Ґербер — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Алла Єфремівна Ґербер
 Мартін Ґербер — хокеїст збірна Швейцарії, входив до складу команди на Олімпіаді 2010.

Німецькі прізвища